Nassovia (latinisierte Bezeichnung für die Region Nassau) heißen folgende Studentenverbindungen:

 Corps Hasso-Nassovia, Marburg
 Corps Nassovia Budapest
 Corps Nassovia Würzburg
 K.D.St.V. Nassovia Darmstadt

Nassovia steht für:
 Nassovia (Zeitschrift), Zeitschrift für nassauische Geschichte und Heimatkunde (1900–1934)
 (534) Nassovia, ein Asteroid des Hauptgürtels

Nassovia war auch der Name einer Chemischen Fabrik mit Sitz in Berlin-Johannisthal, die dem Gründer von Temmler gehörte.